Televíziós sorozatok:
 Ben 10 (2005), amerikai televíziós animációs filmsorozat (2005–2008)
 Ben 10 és az idegen erők (eredeti cím: Ben 10: Alien Force), amerikai televíziós animációs filmsorozat (2008–2010)
 Ben 10: Ultimate Alien, amerikai televíziós animációs filmsorozat (2010–2012)
 Ben 10: Omniverzum (eredeti cím: Ben 10: Omniverse), amerikai televíziós animációs filmsorozat (2012–2014)
 Ben 10 (2016), amerikai televíziós animációs filmsorozat (2016–2021)

Filmek:
 Ben 10: Az omnitrix titka (eredeti cím: Ben 10: Secret of the Omnitrix), film (2007)
 Ben 10: Harcban az idővel (eredeti cím: Ben 10: Race Against Time),  film (2007)
 Ben 10: Alien Swarm, film (2009)
 Ben 10: Le az űrlényekkel! (eredeti cím: Ben 10: Destroy All Aliens), film (2012)
 Ben 10, 2013-ban forgalomba hozandó film

Játékok:
 Ben 10: Protector of Earth
 Ben 10: Alien Force (videójáték)
 Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks
 Ben 10 Alien Force: The Rise of Hex
 Ben 10 Ultimate Alien: Cosmic Destruction
 Ben 10: Galactic Racing

Továbbá:
 Ben 10-nel kapcsolatos művek
 Ben 10, Ben Tennyson, a  sorozatok címszereplője
 Ben 10: A legnagyobb kihívás (eredeti cím: Ben 10: Ultimate Challenge) televíziós vetélkedő gyermekek számára
 A Ben 10 szereplőinek listája
 A Ben 10 és az idegen erők epizódjainak listája